Buyl (tramhalte), Brusselse tram- en bushalte
Nand Buyl, Vlaams acteur en regisseur